Чемпіонат Албанії 1978–1979 — 40-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став Партизані.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Влазнія взяв участь у Кубку володарів кубків 1979—1980 як переможець Кубка Албанії 1978—1979.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1978—1979
Албанія
Албанія